Angelo Acciaioli senior (1298-1357), domenicano, vescovo di Firenze dal 1342 al 1355
 Angelo Acciaioli junior (1340-1408), vescovo di Firenze dal 1383 al 1387 e cardinale dal 1384
 Angelo Acciaiuoli di Cassano († dopo il 1467), ambasciatore e politico italiano della famiglia degli Acciaiuoli di Firenze.